Hickman es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Hickman (Kentucky)
Condado de Hickman (Tennessee)